Dreihausen (Dornum), een plaats in de gemeente Dornum in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Dreihausen (Hessen), een plaats in de gemeente Ebsdorfergrund in de Duitse deelstaat Hessen
Dreihausen (Jesteburg), een plaats in de gemeente Jesteburg in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Dreihausen (Möhnesee), een plaats in de gemeente Möhnesee in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Dreihausen (Petershagen), een plaats in de gemeente Petershagen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Dreihausen (Preußisch Oldendorf), een plaats in de gemeente Preußisch Oldendorf in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Dreihausen (Rotenburg), een plaats in de gemeente Rotenburg (Wümme) in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Dreihausen (Salzkotten), een plaats in de gemeente Salzkotten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Dreihausen (Unna), een plaats in de gemeente Unna in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Dreihausen (Welver), een plaats in de gemeente Welver in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen